Kandahar steht für:
 Kandahar, Stadt in Afghanistan
 Kandahar (Provinz), Provinz in Afghanistan
 Arlberg-Kandahar-Rennen, Sportveranstaltung im alpinen Skisport
 Kandahar-Abfahrt Garmisch, Abfahrtsstrecke im Garmisch-Partenkirchener (Ski)
 Earl of Kandahar, siehe Frederick Roberts, 1. Earl Roberts (1832–1914), britischer Generalfeldmarschall und Heerführer des Viktorianischen Zeitalters